Вороновский сельский округ

Брянская область 

 Вороновский сельский административный округ Рогнединского района

Московская область 

 Вороновский сельский округ Подольского района (1994—2006)

Томская область 

 Вороновский сельский округ Кожевниковского района